Лику:

 Лику — деревня, расположенная в восточной части острова Ниуэ (владение Новой Зеландии) на юге Тихого океана.
 Лику — один из 14 округов Ниуэ (владение Новой Зеландии).
 Лику — деревня на острове Уоллис.
 Лику, Гицэ (1945—2014) — румынский гандболист.